Przytyk est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Przytyk, dans le powiat de Radom
 du village de Przytyk, chef-lieu de cette gmina